Râul Comana se poate referi la:

 Comana - afluent al Ialomiței
 Comana - afluent al Oltului

Vezi și 
 Comana (dezambiguizare)

 Râul Coman (dezambiguizare)
 Râul Comanca (dezambiguizare)

Toponime românești